La Prva hrvatska nogometna liga 2017-2018, conosciuta anche come Hrvatski Telekom Prva liga 2017-2018 per motivi di sponsorizzazione, è stata la ventisettesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 14 luglio 2017 e il 19 maggio 2018, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo diciannovesimo titolo (ventitreesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Hillal Soudani () con 17 reti.

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2016-2017 è stata retrocessa l'RNK Spalato, mentre dalla Druga HNL è stato promosso il Rudeš.

Regolamento 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La squadra campione di Croazia si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2018-2019.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto, unitamente alla vincitrice della Coppa di Croazia, si qualificano per il primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2018-2019.
La penultima classificata disputa uno spareggio con la seconda della Druga HNL 2017-2018.
L'ultima classificata retrocede direttamente in Druga HNL 2018-2019.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2018-2019.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2018-2019.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2018-2019.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-18

Calendario 19-36

Spareggio 
L' (9º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno il  (2º in Druga liga).

  rimane in Prva Liga,  in Druga.

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Mario Cvitanović, Nikola Jurčević, Nenad Bjelica

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2017-2018
Treća Liga 2017-2018
Hrvatski nogometni kup 2017-2018

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale su prva-hnl.hr
Prva HNL su UEFA.com
Stagioni 2011-2020 su webalice.it
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Prva hrvatska nogometna liga